Sezóna 2007/08 Poháru ČMFS. Pohár začal předkolem 22. července 2007 a skončil 13. května 2008 na pražském Strahově, kde ve finále zvítězil celek AC Sparta Praha nad prvoligovým Libercem.

Průběh soutěže - Jednozápasová kola

Předkolo

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Dvojzápasová kola

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále 
Finále se odehrálo 13. května 2008.

Vítěz

Odkazy

Literatura

Související články 
 Ondrášovka Cup
 Gambrinus liga 2007/08

Externí odkazy 
 Pohár ČMFS - rozpis 2007/2008

Český fotbalový pohár
Fotbal v Česku v roce 2007
Fotbal v Česku v roce 2008